Treves ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Treves de Bonfili (1855–1921), italienischer Diplomat und Bankier, Abgeordneter und Senator
 Angelo Treves (1873–1937), italienischer Übersetzer
 Elieser Ben Naphtali Herz Treves (1498–1567), deutscher Rabbiner, Gelehrter und Drucker
 Emilio Treves (1834–1916), italienischer Zeitungsverleger
 François Treves (* 1930), US-amerikanischer Mathematiker
 Frederick Treves (1853–1923), britischer Chirurg
 Piero Treves (1911–1992), italienischer Althistoriker
 Tullio Treves (* 1942), italienischer Jurist und Richter am Internationalen Seegerichtshof

Sonstiges:
 Treves Butte, Zeugenberg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Dreves
 Trèves